Maroantsetra Airport (kod IATA: WMN) – port lotniczy na Madagaskarze,
 Warminster (kod WMN) – stacja kolejowa w mieście Warminster,
 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – muzeum w Poznaniu,
 Wireless mesh network (WMN) – bezprzewodowa sieć kratowa,
 Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (WMN) – wydział Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.